Весник — фамилия. Известные носители:

 Весник, Дора Абрамовна (1909—?) — советский филолог и педагог, специалист в области грамматики английского языка.
 Весник, Евгений Яковлевич (1923—2009) — актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист СССР, сын Я. И. Весника.
 Весник, Моисей Ильич (1906—1973) — советский учёный в области машиностроения, инженер, брат Я. И. Весника.
 Весник, Яков Ильич (1894—1937) — основатель и первый директор завода «Криворожсталь».